Donald Anderson peut se référer à plusieurs personnes :

 Donald Anderson (né en 1939), un homme politique du Parti travailliste britannique ;
 Donald Anderson, un personnage fictif de la série de jeux vidéo Metal Gear.